De NSBC Stuban (Nijmeegse Studenten Badminton Club Stuban) is een studentensportvereniging uit Nijmegen. De club is opgericht op 30 september 1966 en telt ongeveer 80 leden. Thuisbasis van Stuban is het universitair sportcentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Stuban speelt badminton met acht teams in competitie, zowel landelijk als regionaal. De hoogste teams speelden anno 2011 in de landelijke vierde divisie. Ieder jaar wordt het Stubantoernooi gespeeld.

Oud-(bestuurs)leden
Rita Verdonk, secretaris eind jaren 70.

Externe link
 Officiële website NSBC Stuban

Nederlandse badmintonclub
Studentensportvereniging in Nijmegen